Luci Aureli Cota, tribú militar el .
 Luci Aureli Cota, cònsol el .
 Luci Aureli Cota, cònsol el .
 Luci Aureli Cota, tribu de la plebs el .
 Luci Aureli Cota, cònsol el .